Benjamin Fischer peut désigner : 
 Benjamin Fischer (scénariste), scénariste belge ; 
 Benjamin Fischer (homme politique), homme politique suisse.